Antonio Boccia – geografo e militare
 Antonio Boccia – politico
 Antonio Boccia – musicista
 Antonio Boccia – membro della Carboneria